Ellisville es el nombre de varias localidades de Estados Unidos:
Ellisville (Illinois)
Ellisville (Massachusetts)
Ellisville (Misisipi)
Ellisville (Misuri)